Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2014 года в молниеносной программе прошёл 12 апреля в пансионате «Лесное» Ярославской области (близ города Тутаева).

Молниеносная программа проводилась по швейцарской системе в 9 туров, одновременно с женским чемпионатом.
По итогам чемпионата определялись места в командном зачёте по молниеносным шашкам.

Швейцарская система, 7 туров, 28 участников.

Медалисты 
  — Гетманский Александр;
  — Андрей Калмаков;
  — Муродулло Амриллаев.

Молниеносная программа 

Чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Чемпионаты России в 2014 году
Спортивные соревнования в Тутаеве
2014 год в шашках
Апрель 2014 года
События 12 апреля